Částkov ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Gemeinde Částkov u Tachova (Schossenreith), Okres Tachov
 Gemeinde Částkov u Uherského Brodu (Tschastkow), Okres Uherské Hradiště
 Ortsteil Částkov (Tschaskau) von Petrovice u Sušice, Okres Klatovy
 Ortsteil Částkov (Tschastkau) von Žumberk, Okres Chrudim
 Dolní Částkov (Unter-Schossenreuth), Ortsteil von Milhostov, Okres Cheb
 Horní Částkov (Ober-Schossenreuth), Ortsteil von Habartov, Okres Sokolov

Siehe auch:
 Častkov, Gemeinde im Okres Senica, Slowakei